И́горь Моро́зов:
 Морозов, Игорь (род. 1989) — эстонский футболист.
 Морозов, Игорь Алексеевич (1955—2020) — советский и российский учёный-этнограф.
 
 Морозов, Игорь Викторович — российский спортсмен, многократный победитель чемпионатов России и Мира по гиревому спорту.
 Морозов, Игорь Владимирович (1913—1970) — советский композитор и пианист.
 Морозов, Игорь Евгеньевич (род. 1968) — российский режиссёр-документалист.
  Примечания